Tomatas steht für:

 Tomatas (Tupiza), Ortschaft im Departamento Potosí, Bolivien
 Tomatas Grande, Ortschaft im Departamento Tarija, Bolivien
Tomatas (Volk), ausgestorbenes Volk